Centrum Párt (Magyarország), magyar politikai párt
Centrum Párt, finn politikai párt
Centrum Párt, svéd politikai párt

Hasonló néven 
 CENTRUM Összefogás Magyarországért
 Centrum (egyértelműsítő lap)